Kowal est le diminutif de Kowalski.

En polonais, Kowal et Kowalski signifient forgeron.

Patronyme 

 Charles T. Kowal (1940-2011), un astronome américain ;
 Frédéric Kowal (né en 1970), un rameur d'aviron français ;
 Georges Kowal (1925-1952), un journaliste de guerre et cinéaste français ;
 Henri Kowal (né en 1930), un ancien footballeur devenu entraîneur de football français ;
 Kristy Kowal (née en 1978), une nageuse américaine ;
 Mary Robinette Kowal (née en 1969), une romancière américaine ;
 Paweł Kowal (né en 1975), un homme politique polonais ;
 Yoann Kowal (né en 1987), un athlète français.

Toponyme 

 Kowal, une ville de Pologne ;
 Kowal, une gmina rurale du powiat de Włocławek, voïvodie de Couïavie-Poméranie.